

KСписок 

 

 БИН РАН